Ediacara kan syfta på:

 Ediacara Conservation Park – en park norr om Adelaide
 Ediacara Hills –  ett bergsområde i den norra delen av Flinders Ranges i södra Australien
 Ediacara Mines – en gruva i South Australia,
 Ediacara (geologi) – en geologisk tidsperiod för cirka 600–543 miljoner år sedan
Ediacarafauna – den fauna som levde under den geologiska tidsperioden Ediacara